Dämon bzw. Daemon steht für: 
 Dämon, ein übernatürliches Wesen
 Der Dämon, eine Oper in vier Akten von Anton Grigorjewitsch Rubinstein

Film:
 Dämon – Trau keiner Seele, einen Film von Gregory Hoblit
 Dämonen 2, einen italienischen Horrorfilm von Lamberto Bava
 Dämonen (Film), ein italienischer Horrorfilm und Fortsetzung des irreführenden Titels Dämonen 2
 Dämonisch, Film von Bill Paxton aus dem Jahr 2001

Gedankenexperiment:
 Descartes' Dämon, ein Gedankenexperiment aus der Erkenntnistheorie, siehe Genius malignus
 Laplacescher Dämon, der nach der klassischen Physik die Vergangenheit und Zukunft der Welt berechnen könnte
 Maxwellscher Dämon, der im Widerspruch zum Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik eine Temperaturungleichverteilung aus dem Nichts erschaffen könnte

Literatur:
 Die Dämonen (Dostojewski), Roman von Dostojewski aus dem Jahr 1873
 Die Dämonen (Doderer), Roman von Heimito von Doderer aus dem Jahr 1956
 Daredevil (Comic), eine Figur der Marvel Comics

Siehe auch:
 Daemon (Begriffsklärung)
 Daimon (Begriffsklärung)
 Damon (Begriffsklärung)
 Demon (Begriffsklärung)
 Die Dämonen (Begriffsklärung)
 The Daemons (Begriffsklärung)